Tigermilch steht für:
 Tigermilch (Roman), Roman von Stefanie de Velasco (2013)
 Tigermilch (Film), Spielfilm von Ute Wieland (2017)
Siehe auch:
 Tigermilk